Па́рлоу () — англоязычная фамилия.

Известные носители:
 Парлоу, Кэтлин (1890—1963) — канадская скрипачка-виртуоз.
 Парлоу, Синди (род. 1978) — американская футболистка футбольный тренер и спортивный функционер.